Santa Inês ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Santa Inês (Bahia)
 Santa Inês (Maranhão)
 Santa Inês (Paraíba)
 Santa Inês (Paraná)

Siehe auch:
 Santa Inés
 Ines
 Inez (Begriffsklärung)